Una nit a l'òpera (A Night At The Opera) una pel·lícula dels Germans Marx de 1935, titulada en català Una nit a l'òpera
 A Night At The Opera (àlbum de Queen), disc del grup Queen de 1975